

Onomastica 
 Rasa – nome proprio di persona lituano femminile

Persone 
 Lina Bruna Rasa (1907-1984) – soprano italiana

Geografia

Filippine 
 Rasa – isola del gruppo di Luzon

Giappone 
 Rasa – antico nome di Okidaitō, isola dell'arcipelago delle Isole Daitō

Italia 
 Rasa – frazione di Lendinara, comune nella provincia di Rovigo (Veneto)
 Rasa – frazione di Naz-Sciaves, comune del Tirolo italiano
 Rasa di Varese, già Rasa di Velate – frazione di Varese, comune nella provincia di Varese (Lombardia)
 Val di Rasa – valle nella provincia di Varese (Lombardia)

Svizzera 
 Rasa – ex comune ora frazione di Centovalli, comune nel distretto di Locarno (Canton Ticino)

Altro 
 Rasa – concetto dell'arte indiana

Pagine correlate 
 Raša 
 Raso
 Rasi

Altri progetti